Cao Song bezeichnet:

 Cao Song (Han-Dynastie)
 Cao Song (Dichter) 曹松